Floréal was de achtste maand van de Franse republikeinse kalender; floréal betekent: bloemmaand.

Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 20 of 21 april en eindigde op 19 of 20 mei.

Maand van de Franse republikeinse kalender